Нек — геологічне утворення
 Нек (Ньок) — річка в Росії, ліва притока Барди
 Нек — псевдонім італійського співака Філіппо Невіані
 НЕК (НЕК «Неймеген») — нідерландський футбольний клуб з міста Неймеген